Konsulent bezeichnet:

 veraltet einen Berater, unter anderem auch eine Kategorie jüdischer Juristen in der Zeit des Nationalsozialismus, siehe Konsulent (Deutschland)
 einen Ehrentitel in österreichischen Bundesländern, siehe Konsulent (Österreich)
 Consultant in Österreich und Schweiz